Charles Duchâtel ist der Name folgender Personen:

* Charles Jacques Nicolas Duchâtel (1751–1844), französischer Beamter und Politiker
 Charles Marie Tanneguy Duchâtel (1803–1867), französischer Beamter und Politiker